Rock Master 2010  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, które w 2010 roku odbyły się w dniach 16 - 18 lipca.

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W kwalifikacjach do fazy finałowej w prowadzeniu wzięło udział 44 wspinaczy i 36 wspinaczek

Wspinaczka na szybkość 
W kwalifikacjach do fazy finałowej we wspinaczce na szybkość wzięło udział 28 wspinaczy i 22 wspinaczek

Bouldering i Duel 
W kwalifikacjach do fazy finałowej w boulderingu wzięło udział 40 wspinaczy i 27 wspinaczek
W duelu wzięło udział 8 wspinaczy i 8 wspinaczek

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 we wspinaczce sportowej
Rock Master